Bob Carmichael e Ray Ruffels hanno battuto in finale Brian Fairlie e Raymond Moore 6-3, 6-7, 6-4, 4-6, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1971